Sauerbreij ist der Familienname folgender Personen:

 Marieke Sauerbreij (* 1982), niederländische Snowboarderin
 Nicolien Sauerbreij (* 1979), niederländische Snowboarderin